est une expression anglo-saxonne signifiant « avoir et garder ». Elle peut faire référence à :

 , roman de  paru en 1900 ;
 , roman de Deborah Moggach paru en 1986 ;
 , titre original des Frères McGrail, série télévisée américaine diffusée du  au  sur  ;
 , film américain de George Melford sorti en 1916 ;
 , titre original du , film américain de George Fitzmaurice sorti en 1922 ;
 To Have and to Hold, film britannique de Godfrey Grayson sorti en 1951 ;
 To Have and to Hold, film australien de John Hillcoat sorti en 1996.

Voir aussi